Falk steht für:

 Falk, ein deutschsprachiger Familienname
 Falk (Comic), eine Comicfigur („Falk, Ritter ohne Furcht und Tadel“)
 Falk (Fernsehserie), deutsche Anwaltsserie von 2018
 Falk (Verlag), deutscher Stadtplan- und Landkartenverlag
 Dr. Falk Pharma, deutsches Pharmaunternehmen
 Falk, deutscher Name der französischen Gemeinde Falck im Département Moselle
 (48480) Falk, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Falck (Begriffsklärung)
 Falke
 Valk (Begriffsklärung)